Ceca Veličković, nota come Svetlana Ražnatović – musicista e cantante serba
 Dušan Veličković – scrittore, editore, giornalista e regista serbo
 Novica Veličković – cestista serbo
 Stefan Veličković – calciatore serbo